Двойни — название населённых пунктов:

Россия 
 Двойни — деревня в Егорьевском районе Московской области.
 Двойни — деревня в Оленинском районе Тверской области.